Антарес — от греческого ανταρης — «против Ареса (Марса)», может означать:

 Антарес — самая яркая звезда в созвездии Скорпиона.
 Антарес — одноразовая ракета-носитель.
 Антарес — серия быстроходных пограничных катеров на подводных крыльях.
 Антарес — фильм 2004 года режиссёра Гёца Шпильманна.
 Антарес — нейтринный телескоп, расположенный в Средиземном море у берегов Франции.
 Антарес — космический корабль, на котором происходят события сериала «Притяжению вопреки» 2009 года.